Quicksand (sabbie mobili in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Quicksand – film del 1918 diretto da Victor Schertzinger 
 Sabbie mobili (Quicksand) – film del 1950 diretto da Irving Pichel 
 Senza via d'uscita (Quicksand: No Escape) – film del 1992 diretto da Michael Pressman
 Quicksand - Accusato di omicidio (Quicksand) – film del 2003 diretto da John Mackenzie

Fumetto 
 Quicksand – personaggio della Marvel Comics

Letteratura 
 Sabbie mobili (Quicksand) – romanzo di Nella Larsen del 1928
 Sabbie mobili (Quicksand) – romanzo di John Brunner nel 1967

Musica 
 Quicksand – gruppo musicale statunitense
 Quicksand – traccia dell'album Hunky Dory di David Bowie del 1971
 Quicksand – EP dei Quicksand del 1990
 Quicksand – singolo delle Martha Reeves and the Vandellas del 1963
 Quicksand – singolo dei La Roux del 2008
 Quicksand – singolo di Caro Emerald pubblicato nel 2015
 Quicksand – singolo di Tom Chaplin del 2016

 Televisione 

 Quicksand''' (Störst av allt'') – serie televisiva del 2019

Pagine correlate 
 Quicksands